Dockornas dal kan syfta på:

Dockornas dal – en bok av Jacqueline Susann, originaltitel Valley of the Dolls
Dockornas dal (film) – en filmatisering av boken från år 1967, med Sharon Tate i en av rollerna, originaltitel Valley of the Dolls
Bortom dockornas dal – en film från år 1970, originaltitel Beyond the Valley of the Dolls